

Patronyme 
 Alexandre de Saint-Genis (1772-1834), ingénieur des Ponts et Chaussées français.

Toponyme

Communes 
 Cressac-Saint-Genis, commune de la Charente.
 Saint-Genis, commune des Hautes-Alpes.
 Saint-Genis-d'Hiersac, commune de la Charente.
 Saint-Genis-de-Blanzac, ancienne commune de la Charente.
 Saint-Genis-de-Saintonge, commune de la Charente-Maritime.
 Saint-Génis-des-Fontaines, commune des Pyrénées-Orientales
 Saint-Genis-du-Bois, commune de la Gironde.
 Saint-Genis, ancienne commune de l'Isère rattachée à Mens en 1973.
 Saint-Genis-l'Argentière, commune du Rhône.
 Saint-Genis-Laval, commune de la métropole de Lyon.
 Saint-Genis-les-Ollières, commune de la métropole de Lyon.
 Saint-Genis-Pouilly, commune de l'Ain.
 Saint-Genis-sur-Menthon, commune française de l'Ain.

Cantons 
 Canton de Saint-Genis-de-Saintonge
 Canton de Saint-Genis-Laval
 Canton de Saint-Genis-Pouilly
 Canton de Saint-Genix-sur-Guiers

Architecture 
 Église de Saint-Genis-du-Bois
 Monastère de Saint Genís de Rocafort (Catalogne, Espagne).

Géographie 
 Montagne de Saint-Genis, sommet montagneux des Alpes du Sud.

Sport 
 Saint-Genis Laval AL Handball, club de handball.

Voir aussi